Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1970 de l’Open d'Australie qui est disputé du 19 au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Margaret Smith Court bat Kerry Melville en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem et le  de sa carrière sur le circuit WTA.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Karen Krantzcke et Winnie Shaw.

Parcours 
21 joueuses sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1970
Australie Simple dames
Tennis en Australie en 1970
Compétition de tennis à Sydney
Tennis en janvier 1970